Bulgan Airport kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bulgan Airport (flygplats i Mongoliet, Bulgan), Bulgan District, 
 Bulgan Airport (flygplats i Mongoliet, Chovd), Bulgan Sum, 

Robotskapade Mongolietförgreningar